Гай Серви́лий Геми́н () — имя нескольких римских политиков: Гай Сервилий Гемин — претор не позднее 219 года до н. э.
 Гай Сервилий Гемин (ум. 180 до н. э.) — консул 203 года до н. э., начальник конницы 208 года до н. э., диктатор 202 года до н. э., великий понтифик в 183—180 годах до н. э.; сын предыдущего.
 Гай Сервилий Гемин — эдил 173 года до н. э., сын предыдущего.